La nazionale di calcio femminile della Nigeria è la rappresentativa calcistica femminile internazionale della Nigeria, gestita dalla Federazione calcistica della Nigeria (Nigeria Football Federation - NFF). Soprannominata Super Falcons, con le sue 10 vittorie nel torneo organizzato della Confédération Africaine de Football (CAF), indicato come Campionato africano e successivamente, dall'edizione 2016, Coppa delle nazioni africane, la nazionale nigeriana risulta la più vittoriosa tra i membri della confederazione africana, nonché l'unica ad aver partecipato a tutte le fasi finali del Campionato mondiale FIFA.

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 29 marzo 2019, la nazionale femminile occupa il 37º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, guadagnando una posizione rispetto alla classifica redatta il 7 dicembre 2018, e migliore posizione dell'area Confédération Africaine de Football (CAF).

Come membro della CAF partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Coppa delle nazioni africane, ai Giochi olimpici estivi, ai Giochi panafricani e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Storia

Partecipazione ai tornei internazionali 

Legenda: Grassetto: Risultato migliore, Corsivo: Mancate partecipazioni

Calciatrici

Tutte le rose

Mondiali femminili

Olimpiadi

Coppa d'Africa femminile

Rosa 
Lista delle 23 calciatrici convocate dal selezionatore Thomas Dennerby per il campionato mondiale di calcio femminile 2019.

Note

Voci correlate 
 Campionato nigeriano di calcio femminile
 Federazione calcistica della Nigeria

Collegamenti esterni